15-й Чемпионат Европы по волейболу среди девушек (финальный турнир) проходил с 16 по 24 июля 2022 года в двух городах Чехии (Градец-Кралове и Простеёве) с участием 12 сборных команд, составленных из игроков не старше 17 лет. Чемпионский титул в 3-й раз в своей истории выиграла юниорская сборная Италии.

Команды-участницы 
 Чехия  — команда страны-организатора;
 Болгария, Венгрия, Германия, Италия, Нидерланды, Польша, Сербия, Словения, Турция, Финляндия, Хорватия — по результатам квалификации.

Квалификация   
Квалификация (отборочный турнир) чемпионата прошла в период с 25 ноября 2021 по 24 апреля 2022 года с участием 32 команд и включала два этапа. От квалификации освобождена Чехия (команда страны-организатора), принявшая участие в в чемпионате MEVZA. 

Первый этап проводился в рамках чемпионатов пяти волейбольных зональных ассоциаций ЕКВ, в ходе которых были разыграны 5 путёвок в финальный турнир европейского первенства, которые выиграли победители турниров. 

20 команд вышли во второй этап квалификации, где были разделены на 5 групп. Победители групп и лучшая команда из числа занявших вторые места получили оставшиеся 6 путёвок в финальный турнир чемпионата Европы.

Первый этап 

1 марта 2022 Россия и Белоруссия отстранены от участия в официальных международных соревнованиях. Вместо России прямую путёвку на финальный турнир европейского первенства получила Польша, а места Польши и Белоруссии во 2-м раунде квалификации предоставлены Литве и Грузии.

Второй этап 
21—24 апреля 2022

Система розыгрыша 
Соревнования состояли из предварительного этапа и плей-офф. На предварительной стадии 12 команд-участниц были разбиты на 2 группы, в которых играли в один круг. По две лучшие команды из групп вышли в полуфинал плей-офф и далее определили призёров чемпионата. По такой же системе итоговые 5—8-е места разыграли команды, занявшие в группах 3—4-е места.

Первичным критерием при распределении мест в группах являлось общее количество побед. При равенстве этого показателя в расчёт последовательно брались количество очков, соотношение партий, мячей, результаты личных встреч. За победы со счётом 3:0 и 3:1 команды получали по 3 очка, за победы 3:2 — по 2 очка, за поражения 2:3 — по 1 очку, за поражения 0:3 и 1:3 очки не начислялись.

Игровые арены 
  Градец-Кралове
 В спортивном зале «Славия» прошли матчи группы 1 предварительного этапа и поединки плей-офф. 
  Простеёв
 В Народном спортивном центре прошли матчи группы 2 предварительного этапа.

Предварительный этап

Группа 1 
Градец-Кралове

16 июля
 Сербия — Германия 3:2 (25:22, 20:25, 22:25, 25:17, 16:14); Хорватия — Болгария 3:2 (25:27, 25:19, 25:27, 25:14, 15:11); Нидерланды — Чехия 3:2 (22:25, 21:25, 25:20, 25:20, 15:9).

17 июля
 Сербия — Хорватия 3:0 (25:22, 25:16, 26:24); Болгария — Нидерланды 3:1 (25:19, 19:25, 25:17, 29:27); Германия — Чехия 3:2 (22:25, 24:26, 25:23, 25:23, 15:10).

18 июля
 Сербия — Болгария 3:2 (25:19, 25:18, 22:25, 24:26, 15:11); Нидерланды — Германия 3:0 (25:17, 25:18, 25:14); Хорватия — Чехия 3:1 (25:16, 25:23, 22:25, 25:16).

20 июля
 Германия — Болгария 3:0 (25:23, 25:18, 25:22); Нидерланды — Хорватия 3:1 (25:22, 15:25, 25:19, 25:20); Сербия — Чехия 3:0 (25:18, 25:13, 25:14).

21 июля
 Германия — Хорватия 3:0 (25:22, 25:22, 25:23); Сербия — Нидерланды 3:0 (25:13, 25:20, 25:19); Болгария — Чехия 3:0 (25:14, 25:23, 25:19).

Группа 2 
Простеёв

16 июля
 Турция — Финляндия 3:2 (23:25, 25:12, 25:13, 21:25, 15:10); Италия — Венгрия 3:1 (25:13, 20:25, 25:17, 25:14); Польша — Словения 3:2 (25:18, 27:29, 25:19, 26:28, 15:11).

17 июля
 Турция — Италия 3:1 (27:25, 25:20, 21:25, 25:18); Польша — Финляндия 3:0 (25:12, 25:12, 25:22); Словения — Венгрия 3:1 (25:18, 22:25, 25:23, 25:15).

18 июля
 Италия — Финляндия 3:0 (25:16, 25:13, 25:13); Словения — Турция 3:0 (25:16, 25:22, 25:20); Польша — Венгрия 3:1 (26:24, 21:25, 25:20, 25:22).

20 июля
 Италия — Словения 3:1 (25:20, 25:22, 13:25, 25:22); Венгрия — Финляндия 3:1 (25:18, 24:26, 25:11, 25:21); Турция — Польша 3:0 (25:14, 25:22, 25:22).

21 июля
 Словения — Финляндия 3:0 (25:18, 25:18, 25:23); Италия — Польша 3:1 (25:21, 22:25, 25:22, 25:18); Турция — Венгрия 3:1 (25:17, 20:25, 25:10, 25:19).

Плей-офф 
Градец-Кралове

Полуфинал за 5—8-е места 
23 июля
 Болгария — Словения 3:0 (25:19, 25:17, 25:20).
 Польша — Нидерланды 3:1 (25:14, 25:21, 23:25, 25:19).

Полуфинал за 1—4-е места 
23 июля
 Италия — Германия 3:0 (25:18, 25:15, 25:21).
 Турция — Сербия 3:2 (25:16, 20:25, 18:25, 25:15, 15:12).

Матч за 7-е место 
24 июля
 Нидерланды — Словения 3:0 (25:12, 25:22, 25:20).

Матч за 5-е место 
24 июля
 Польша — Болгария 3:0 (25:20, 25:16, 25:20).

Матч за 3-е место 
24 июля
 Германия — Сербия 3:1 (25:21, 25:20, 21:25, 25:16).

Финал 
24 июля
 Италия — Турция 3:1 (25:16, 23:25, 25:20, 25:22). Отчёт

Итоги

Положение команд 

Италия, Турция, Германия, Сербия, Польша, Болгария квалифицировались на молодёжный чемпионат мира 2023.

Призёры 
  Италия: Далила Маркезини, Майя Карлотта Монако, Джорджия Аморузо, Аурора Дель Фрео, Федерика Барателла, Эрика Эспозито, Сафа Аллауи, Лаура Франческини, Мерит Адигве, Карола Бонафеде, Амели Вигетто, Линда Манфредини, Джиневра Камерини, Анджела Коба. Главный тренер — Микеле Фанни.

  Турция: Талья Олджай, Элиф Нур Хюрриет, Эйлюль Бозтепе, Бегюм Качмаз, Нисан Эрогуз, Эдже Шеньяпыджи, Эдже Эсепаша, Бьянка-Илайда Мумджулар, Эслем Йылмаз, Дефне Кандемир, Дефне Деврим, Дефне Башйолджу, Симге Озбей, Джейлин Куян. Главный тренер — Расит Берк Инандж.

  Германия: Эмма-Луиза Нойкирхен, Йоханна Францен, Тереза Цигенбалг, Лилли Битау, Паулина Штрёх, Леана Грозер, Геза Брандштруп, Лара-Мари Шефер, Флорентине Роземан, Мари Штайнхильбер, Свеа-Элин Науяк, Финья Курц. Главный тренер — Мануэль Хартман.

Индивидуальные призы 

 MVP
  Сафа Аллауи
 Лучшая связующая
  Сафа Аллауи
 Лучшие центральные блокирующие 
  Линда Манфредини
  Бегюм Качмаз

 Лучшая диагональная 
  Леана Грозер
 Лучшие доигровщицы 
  Эрика Эспозито
  Джейлин Куян
 Лучшая либеро
  Даница Ружич

Примечания

Ссылки 
 Сайт Европейской конфедерации волейбола
 European Volleyball Championship U17 2022. women.volleybox

2022
2022 год в волейболе
Чемпионаты Европы в Чехии